Навабад — сельская община (джамоат дехота), административно-территориальная единица Шугнанского района Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана.

Селения джамоата

Литература

Примечания

Ссылки 
 Кишлак Дебаста на Памире, экспедиция, июль 1969 г. — ОТиПЛ филологического факультета МГУ им М. В. Ломоносова

Населённые пункты Шугнанского района
Сельские общины Таджикистана